Der Begriff Trauerode meint ein Gedicht zum Gedächtnis einer verstorbenen Person.

Im einzeln kann damit gemeint sein:
 Die Bachkantate Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (BWV 198) zur Trauerfeier für Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth